Colin Muller, né le  à Toronto au Canada, est un joueur professionnel canado-suisse de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier gauche.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1984-1985 || HC Bâle || LNB 
|| 39 || 31 || 15 || 45 || - || || || || || 
|-
| 1985-1986 || HC Bâle || LNB
|| 34 || 20 || 15 || 35 || 31 || 2 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 1986-1987 || EV Zoug || LNB
|| 32 || 11 || 21 || 32 || 52 || 6 || 6 || 1 || 7 || 8
|-
| 1987-1988 || EV Zoug || LNA
|| 36 || 12 || 9 || 21 || 28 || || || || || 
|-
| 1988-1989 || EV Zoug || LNA
|| 36 || 14 || 13 || 27 || 55 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 1989-1990 || EV Zoug || LNA
|| 35 || 24 || 30 || 54 || 43 || 2 || 0 || 3 || 3 || 2
|-
| 1990-1991 || EV Zoug || LNA
|| 36 || 11 || 15 || 26 || 22 || 3 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 1991-1992 || EV Zoug || LNA
|| 35 || 12 || 3 || 15 || 39 || 5 || 3 || 1 || 4 || 12 
|-
| 1992-1993 || EV Zoug || LNA
|| 36 || 20 || 18 || 38 || 40 || 5 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 1993-1994 || EV Zoug || LNA
|| 36 || 14 || 7 || 21 || 12 || 9 || 3 || 1 || 4 || 10
|-
| 1994-1995 || EV Zoug || LNA
|| 30 || 9 || 15 || 24 || 12 || 12 || 8 || 2 || 10 || 12
|-
| 1995-1996 || EV Zoug || LNA
|| 35 || 19 || 10 || 29 || 20 || 9 || 6 || 2 || 8 || 6
|-
| 1996-1997 || EV Zoug || LNA
|| 34 || 1 || 8 || 9 || 8 || 10 || 4 || 3 || 7 || 2
|-
| 1997-1998 || EV Zoug || LNA
|| 38 || 14 || 18 || 32 || 16 || 20 || 4 || 2 || 6 || 14
|-
| 1998-1999 || EV Zoug || LNA
|| 45 || 16 || 9 || 25 || 12 || 11 || 3 || 3 || 6 || 12
|-
| 1999-2000 || HC Fribourg-Gottéron || LNA
|| 23 || 8 || 5 || 13 || 8 || || || || ||
|-
| 2000-2001 || EHC Seewen || 
|| 3 || 1 || 4 || 5 || - || || || || ||

|455||174||170||344||315||89||32||18||50||80

|108||62||51||113||83||8||6||3||9||8

Notes et références 

Naissance en décembre 1963
Naissance à Toronto
Joueur international suisse de hockey sur glace
Entraîneur suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Bâle
Joueur du EV Zoug
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Entraîneur du HC Fribourg-Gottéron
Attaquant de hockey sur glace